Зубариха — название нескольких населённых пунктов:
 Зубариха — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Зубариха — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Зубариха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Зубариха — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Зубариха — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.